Дневник у 19 српска је главна информативна телевизијска емисија мрежа Н1 и Нова С која се емитује од 30. октобра 2014. године.

Дневник у 19 се сваког дана приказује уживо из студија у главној згради Н1, са више обавештајних станица широм света. Емитује се у 19 часова са трајањем од 40 минута.

Види још 
 Н1
 Нова С
 Телевизија

Референце

Спољашње везе 
 Н1
 Нова С 

Српске телевизијске емисије
Оригинални програм канала Н1
Оригинални програм канала Нова С